Sowa ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Sowa (* 1959), deutscher Basketballspieler 
 Charles Sowa (1933–2013), luxemburgischer Geher
 Hiroshi Sowa (* 1956), japanischer Fußballspieler
 Hubert Sowa (* 1954), deutscher Kunstpädagoge und Kunstdidaktiker
 John F. Sowa (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 Michael Sowa (* 1945), deutscher Maler und Zeichner
 Reiner M. Sowa (* 1959), deutscher Kriminalromanautor
 Robin Sowa (* 1999), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Ursula Sowa (* 1957), deutsche Politikerin (B'90/Grüne)
 Ursula Brohl-Sowa (* 1955), deutsche Polizeipräsidentin

Sowa ist der Name folgender Orte:
 Sowa (Botswana), Stadt und Verwaltungseinheit in Botswana
 Sowa (Südafrika)
 Sowa (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone

Sōwa bezeichnet:
 Jōwa, alternative Lesung der japanischen Ära

Siehe auch:
 Sowa-Hütte
 Sowah
 Sova